Il campionato del mondo femminile di scacchi 2012 si è svolto a Chanty-Mansijsk, in Russia, tra il 10 novembre ed il 3 dicembre. Si è svolto con la formula del torneo ad eliminazione diretta tra 64 giocatrici, che si affrontano in mini-match di due partite seguite, eventualmente da spareggi a tempo di riflessione più corto.

Campionessa del mondo si è laureata l'ucraina Anna Ušenina, che ha battuto in finale la bulgara Antoaneta Stefanova 3,5-2,5 dopo gli spareggi rapid.

Formato 
Il torneo si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta; ogni turno, ad eccezione della finale, è consistito in un mini-match composto da due partite a cadenza classica (90 minuti per le prime 40 mosse più 30 minuti per finire, con un incremento di 30 secondi a mossa). La finale si è invece disputata sulle quattro partite.

In caso di parità vengono impiegati spareggi a gioco rapido:
una coppia di partite con 25 minuti a giocatore più 10 secondi a mossa;
in caso di ulteriore parità, una coppia di partite con 10 minuti a giocatore più 10 secondi a mossa;
in caso di ulteriore parità, una coppia di partite con 5 minuti a giocatore più 3 secondi a mossa;
infine, una partita Armageddon (in cui il Bianco ha 5 minuti, il Nero 4 più un incremento di 3 secondi a mossa a partire dalla 61ª.

Qualificazioni 
Le giocatrici si sono qualificate in diversi modi. In dettaglio, si sono qualificate
la campionessa del mondo in carica Hou Yifan;
la giocatrice sconfitta nel campionato 2011 (Humpy Koneru) e le due semifinaliste nel mondiale 2010 (solo Zhao Xue ha deciso di partecipare);
le campionesse mondiali juniores 2010 e 2011 (Anna Muzyčuk e Deysi Cori);
le prime sette giocatrici come media Elo tra luglio 2011 e gennaio 2012;
51 giocatrici da tornei continentali e zonali:
28 dall'Europa;
8 dall'America;
12 dall'Asia;
3 dall'Africa;
due giocatrici scelte dal presidente FIDE.

Le giocatrici sono state ordinate attraverso il loro Elo a novembre 2012, ad eccezione della campionessa in carica (che ha ricevuto il numero di seed 1). In dettaglio, sono:

GM Hou Yifan (), 2606
GM Humpy Koneru (), 2610
GM Anna Muzyčuk (), 2586
GM Zhao Xue (), 2565
GM Kateryna Lahno (), 2553
GM Nadežda Kosinceva (), 2539
GM Viktorija Čmilytė (), 2524
GM Marie Sebag (), 2521
MI Valentina Gunina (), 2517
GM Pia Cramling (), 2516
GM Tat'jana Kosinceva (), 2515
GM Dronavalli Harika (), 2512
MI Bela Khotenashvili (), 2504
GM Aleksandra Kostenjuk (), 2501
GMF Ju Wenjun (), 2501
GM Antoaneta Stefanova (), 2491
GM Zhu Chen (), 2491
MI Hanna Zatons'kych (), 2489
GMF Natal'ja Pogonina (), 2478
MI Marija Muzyčuk (), 2476
GM Elina Danielyan (), 2476
GM Hoang Thanh Trang (), 2470
MI Irina Krush (), 2470
MI Alisa Galljamova (), 2468
GMF Ol'ga Girja (), 2467
GMF Huang Qian (), 2465
MI Lilit' Mkrtčyan (), 2457
MI Lela Javakhishvili (), 2455
MI Yelena Dembo (), 2454
MI Anna Ušenina (), 2452
GM Natalja Žukova (), 2451
GM Monika Soćko (), 2445
MI Almira Skripchenko (), 2441
GMF Guo Qi (), 2432
GMF Deysi Cori (), 2429
MI Nino Khurtsidze (), 2428
MI Anastasija Bodnaruk (), 2415
GM Ketevan Arachamija (), 2414
GMF Shen Yang (), 2413
MI Iweta Rajlich (), 2410
MI Ekaterina Kovalevskaja (), 2409
MI Li Ruofan (), 2394
MI Evgenija Ovod (), 2384
MI Sopiko Khukhashvili (), 2383
MI Cristina Adela Foisor (), 2383
MI Svetlana Matveeva (), 2377
MI Carolina Luján (), 2369
GMF Nastas'sja Zjazjul'kina (), 2367
MI Marina Romanko (), 2355
GMF Atousa Pourkashiyan (), 2321
GMF Tatev Abrahamyan (), 2304
GMF Maritza Arribas Robaina (), 2273
GMF Swaminathan Soumya (), 2251
MIF Madina Davletbayeva (), 2220
MIF Shayesteh Ghader Pour (), 2219
GMF Gu Xiaobing (), 2209
MI Irina Berezina (), 2190
MFF Ingrid Aliaga Fernández (), 2175
MIF Melissa Castrillón Gómez (), 2159
GMF Mona Khaled (), 2155
MIF Natalia Khoudgarian (), 2138
MIF Amina Mezioud (), 2055
MIF Denise Frick (), 1871
MIF S D Ranasinghe (), 1821

Torneo

Finale

Collegamenti esterni 

 2012
Scacchi nel 2012
Scacchi in Russia
Competizioni sportive a Chanty-Mansijsk